Ford megye (Illinois)
Ford megye (Kansas)